Benfica do Cunje é um clube de futebol da cidade do Cuíto, a capital da província do Bié, em Angola. Disputou o Gira Angola - Segunda Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 2009.

Possui forte ligação com o distrito urbano do Cunje. Sua história relaciona-se com a da antiga Juve do Cunje.

Foi campeão do Campeonato Provincial de Futebol do Bié em 2013.

Clubes de futebol de Angola